Superligaen 2017/2018 var den 28:e säsongen av den danska Superligaen sedan starten. Regerande mästare inför säsongen var FC Köpenhamn från Köpenhamn.

FC Midtjylland säkrade mästerskapet i den 36:e omgången måndagen den 21 maj 2018 efter att hemmaslagit Horsens samtidigt som Brøndby spelade oavgjort hemma mot AaB.

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Mästerskapsserien

Poängtabell

Resultattabell

Nedflyttningsserier

Grupp A

Grupp B

Playoff

Europa League

Nedflyttning

Se även 
 1. division 2017/2018
 2. division 2017/2018
 Effodeildin 2017 (färöiska högstaligan)
 Effodeildin 2018 (färöiska högstaligan)

Källor
 DBU.dk

2017 i Danmark
2018 i Danmark
Fotbollssäsongen 2017/2018
2017/2018